Supía kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Supía (ort), Caldas, 
 Supía (kommun), Caldas,